Fortuna est la déesse de la « bonne chance », dans la mythologie romaine.

Ce nom peut faire également référence à :

Patronyme 

 Corrado Fortuna (1978-), acteur, réalisateur et écrivain italien.
 Wojciech Fortuna, sauteur à skis polonais, champion olympique en 1972.

Pseudonyme 

 Fortuna  (Diego Mazquiarán Torróntegui) dit « Fortuna », né le  à Sestao (Espagne, province de Biscaye), mort à Lima (Pérou) le , est un matador espagnol.
 Fortuna, (Fortunée Joyce Safdié), née en 1958, chanteuse brésilienne séfarade

Toponymes

Fortuna, municipalité de l'État du Maranhão.
 Fortuna de Minas, municipalité de l'État du Minas Gerais.

Fortuna, localité de la province de Guanacaste.
 La Fortuna, localité de la province d'Alajuela.

Fortuna, commune de la Région de Murcie en Espagne.
 Fortuna est l'apodo du matador basque espagnol Diego Mazquiriàn Torróntogui.

Fortuna, municipalité de Californie.
 Fortuna, ville au Dakota du Nord.

Astronomie 
 Fortuna Tessera, vaste région d'Ishtar Terra sur la planète Vénus.
 (19) Fortuna, astéroïde.

Autres 
 Fortuna, générateur de nombres pseudo-aléatoires, en cryptologie.
 Fortuna, variété de pomme de terre transgénique.
 Fortuna, marque de cigarettes appartenant au groupe franco-espagnol Altadis.

Navire  
 Fortuna, navire poseur de canalisations utilisé pour le gazoduc Nord Stream ;
 Fortuna, remorqueur allemand à vapeur datant de 1909.

Littérature 
 Éditions Fortuna, éditeur belge.

Jeu vidéo 
 Fortuna, nom d'une planète du système solaire Lylat dans l'univers de la série de jeux vidéo Star Fox.

Musique 
 Fortuna, ensemble de musique ancienne dirigé par Jacqueline Dubalch.

Cinéma 
 Bib Fortuna, personnage de Star Wars.

 Fortuna, est un film italien réalisé par Max Neufeld en 1940.
 Fortuna, est un film belgo-suisse de Germinal Roaux sorti en 2018.

Voir aussi 
 

Homonymie de bateaux